Verticordiidae är en familj av musslor. Verticordiidae ingår i ordningen Pholadomyoida, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Verticordiidae 30 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Verticordiidae